Бандон () — бухта в Сиамском заливе. Принадлежит Таиланду.

На берегу бухты расположен город Сураттхани. В бухту впадает река Тапи. Бухту огораживают острова Тау, Пханган и Самуй. К западу расположен хребет Пхукет, который находится на перешейке Кра, южнее — хребет Луанг.

Через бухту планировалось провести Тайский канал.

Сиамский залив
Заливы Таиланда
Заливы Тихого океана